SS-GB, roman de Len Deighton de 1978 ;
 SS-GB, série télévisée britannique diffusée en 2017 ;